

Persone 
 Alberto Lanteri (1938) – ex schermidore argentino
 Arturo Lanteri (1891-1975) – fumettista e regista argentino 
 Davide Lantieri (...) – sceneggiatore italiano
 Édouard Lanteri (1848-1917) – scultore britannico di origine francese 
 Franco Lantieri (1928-1991) – attore italiano
 Frédérique Lantieri (1960) – giornalista e animatrice televisiva francese
 Julieta Lanteri (1873-1932) – politica e medico argentino
 Laurent Lantieri (1963) – medico chirurgo plastico francese
 Michael Lantieri (1954) – effettista statunitense
 Mireille Lantéri (1957-2009) – sceneggiatrice francese
 Pio Brunone Lanteri (1759-1830) – presbitero italiano
 Susana Lanteri (1935) – attrice argentina

Storia di famiglia 
 Lanteri – (o Lanthieri, o Lantieri) sono una nobile famiglia con varie ramificazioni